Фредерик Шрам:
 Шрам, Фредерик (род. 1995) — исландский футболист датского происхождения
 Шрам, Фредерик (род. 1943) — американский палеонтолог, карцинолог